The Tubes — американская рок-группа, образовавшаяся в 1973 году в Сан-Франциско, Калифорния, и исполнявшая стилистически разнообразный прото-панк-/хард-рок, в текстах, как правило, пародировавший или высмеивавший средства массовой информации и общество потребления.

Группа, в 1970-х годах считавшаяся частью новой волны (и в 1975 году добившаяся успеха в Британии с синглом «White Punks on Dope» #28), создавала скандальные сценические постановки с элементами бурлеска и квази-эротики, но при этом меняла имидж, представая и в крайне консервативном облике.

Десять альбомов The Tubes (начиная с дебютного, именного) входили в Billboard 200; наивысший результат здесь (#46) имел Remote Control (1979).

Дискография

Альбомы

Синглы

Singles

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт Билла Спунера
 The Tubes on A&M Records

Рок-группы США
Группы новой волны из США
Группы протопанка
Появились в 1973 году в США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1973 году
Музыкальные коллективы из Сан-Франциско
Группы глэм-панка